Harry Freedman ist der Name folgender Personen:

*Harry Freedman (Rabbiner) (1901–1982), Rabbiner, Theologe und Übersetzer
Harry Freedman (Komponist) (1922–2005), kanadischer Komponist
Harry Freedman (Autor) (* 1950), englischer Sachbuchautor und Schriftsteller